Post-Impressionists: Rousseau è un documentario del 2000 basato sulla vita del pittore francese Henri Rousseau.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari britannici
Film biografici sui pittori